Aubusson je název více míst ve Francii:

 Aubusson (Creuse) – obec v departmentu Creuse
 Aubusson (Orne) – obec v departmentu Orne
 Aubusson-d'Auvergne – obec v departmentu Puy-de-Dôme